«Отчаянные герои»:

 Отчаянные герои () — канадский мультсериал.
 Отчаянные герои () — роман Полы Фокс, написанный в 1970 году.
 Отчаянные герои () — фильм 1971 года, снятый Фрэнком Д. Гилроем и основанный на одноимённом романе.